UNE steht für:
 Ulnarisneuropathie am Ellenbogen, siehe Ulnarisrinnen-Syndrom
 Una Norma Española, Norm der spanischen Normungsorganisation AENOR
 Unidad Nacional de la Esperanza, politische Partei in Guatemala
 University of New England (Australien)
 University of New England (Vereinigte Staaten)

Une steht für:
 Unnilennium, vorläufiger Name von Meitnerium
 Une, kolumbianische Gemeinde im Departamento Cundinamarca

une steht für:
 Uneme (ISO-639-3-Code), edoide Sprache in Nigeria

UNE